Козинка — ліва притока Білої
 Козинка — права притока Білої

 Козинка — притока Осколу
 Козинка — притока Соті
 Козинка — притока Толучіївки